Bocșa, stad in Roemenië
 Bócsa, plaats en gemeente in Hongarije